|-
| 88601 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88602 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88603 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88604 - || || 31 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88605 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88606 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88607 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88608 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88609 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88610 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|  88611 - Teharonhiawako|| || 20 d'agost, 2001 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 88612 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88613 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88614 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88615 - || || 8 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88616 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88617 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88618 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88619 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88620 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88621 - || || 9 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88622 - || || 10 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88623 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88624 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88625 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88626 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88627 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88628 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88629 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88630 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88631 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88632 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88633 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88634 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88635 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88636 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88637 - || || 12 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88638 - || || 13 de setembre, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 88639 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88640 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88641 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88642 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88643 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88644 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88645 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88646 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88647 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88648 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88649 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88650 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88651 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88652 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88653 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88654 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88655 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88656 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88657 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88658 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88659 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88660 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88661 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88662 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88663 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88664 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88665 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88666 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88667 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88668 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88669 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88670 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88671 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88672 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88673 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88674 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88675 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88676 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88677 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88678 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88679 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88680 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88681 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88682 - || || 12 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88683 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88684 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88685 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88686 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88687 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88688 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88689 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88690 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88691 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88692 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88693 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88694 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88695 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88696 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88697 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88698 - || || 11 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88699 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88700 - || || 15 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
8